Riverside Records — музыкальный лейбл, специализировавшийся на музыке в стиле джаз (США). Основан Биллом Грауэром () в 1953 году в Нью-Йорке. Принадлежал .

История 
Изначально, компания занималась переизданием альбомов, вышедших на лейблах  и . Были переизданы альбомы таких исполнителей как Джелли Ролл Мортон, Кинг Оливер, Ма Рэйни и Джеймс Джонсон. Вскоре Riverside Records начал выпускать новые джазовые записи, записанные на своём лейбле. Первым, в апреле 1954 года, начал сотрудничество с лейблом пианист Рэнди Вестон. В 1955 году Телониус Монк прекратил работу с лейблом Prestige Records и начал сотрудничать с Riverside Records. Сотрудничество продолжалось пять лет.

На протяжении следующих нескольких лет с лейблом активно сотрудничали такие музыканты как Билл Эванс, Кэннонболл Эддерли, ,  и Уэс Монтгомери.

Практически все альбомы выходившие на лейбле продюсировались , выполнявшим роль креативного директора компании, а также ряда дочерних лейблу компаний, среди которых наиболее известна Jazzland Records (коммерческим директором компаний был Билл Гроэр).

Прекращение работы 

В декабре 1963 года Билл Гроэр умер от сердечного приступа. Вскоре после этого компания Riverside Records была признана банкротом. Права на записи перешли к ABC Records, которая переиздала часть альбомов. В 1972 году права на записи были приобретены компанией Fantasy Records. Значительная часть записей впоследствии была переиздана на CD в рамках серии . Сейчас записи Riverside Records доступны через каталог компании Concord Records.

Дискография

Примечания 

Джаз-лейблы
Лейблы звукозаписи США
Компании, основанные в 1953 году